Aldo Marzot – educatore italiano
 Giulio Marzot – critico letterario italiano
 Virgilio Marzot – avvocato, accademico, storico, pubblicista e dirigente sportivo italiano